Grenswerk is een middelgroot podium voor popmuziek in de gemeente Venlo. Naast bezoekers uit de regio Venlo richt het podium zich op bezoekers uit het aangrenzende Duitse Ruhrgebied. Het podium opende zijn deuren op 15 oktober 2014 voor genodigden, en op 17 oktober 2014 voor het grote publiek.

Geschiedenis van het poppodium 
Vanwege een brand in een aantal archieven van het voorafgaande poppodium is het onduidelijk of onderstaand ook de (gedeeltelijk) correcte geschiedenis is. De geschiedenis is op te delen in drie delen.

Het O.O.C. 
Het O.O.C. (Open Ontmoetings Centrum) was een voorloper van het huidige poppodium Grenswerk, destijds opgericht door een actieve groep hangjongeren. Zij wilden binnen Venlo een plek hebben om muziek te maken en artiesten op te laten treden.  Op 26 februari 1971 wordt het Open Ontmoetings Centrum officieel geopend op de hoek Kaldenkerkerweg/ Heutzstraat.

Perron 55 
In 1991 werd het O.O.C. verplaatst naar een nieuwbouw pand aan de Kaldenkerkerweg , op de plaats waar vroeger de  concertzaal Prins van Oranje had gestaan. De naam werd ontleend aan het huisnummer en aan de ligging tegenover het spoorwegemplacement: Perron 55.

Zelfstandig 
Omstreeks 2007 en na veel gesprekken werd besloten het poppodium af te stoten en te verzelfstandigen. Hiermee is Stichting Poppodium Perron 55 geboren; nog steeds gesubsidieerd door de gemeente, maar wel losgekoppeld van de welzijnsstichting. Hiermee kreeg Perron 55 ook de vrijheid van programmeren, wat het voorheen niet (volledig) had. Op 27 april 2014 was de laatste activiteit van Perron 55: "Eindstation". Perron 55 sloot daarna definitief zijn deuren om plaats te maken voor het nieuwe poppodium.

Nieuwe naam en locatie 
Het poppodium is de vervanging van het eerder gesloten Perron 55. De naam Grenswerk werd gekozen om twee redenen. Ten eerste wil het nieuwe poppodium volgens eigen zeggen de grenzen opzoeken, op allerlei manieren. Daarnaast wil het podium de ligging van Venlo aan de Duitse grens optimaal benutten en ook bezoekers uit het aangrenzende Ruhrgebied trekken.

Niet alleen treden er bekende en minder bekende bands op, ook is Grenswerk een oefenruimte voor beginnende bands en DJ’s en biedt de organisatie opleidingen en coaching voor zowel muzikanten als technici. Verder is in het pand een popcafe gevestigd. Het poppodium kent een kern van vaste medewerkers, ondersteund door vrijwilligers. Het podium heeft een maximumcapaciteit van 550 bezoekers.

Aangezien de locatie van het vorige poppodium relatief ver van het centrum lag, werd ook een andere locatie gezocht. Deze locatie werd gevonden in het binnenstadskwadrant Q4, aan de noordzijde van theater de Maaspoort, waar voorheen het stadskantoor heeft gestaan.

Op vrijdag 17 oktober 2014 opende het nieuwe poppodium zijn deuren, en waren Milow en DJ Jazzy Jeff de openingsacts. Het totale bezoekersaantal in de eerste 2½ maand kwam uit op tienduizend.

Samenwerking 
Grenswerk werkt nauw samen met - onder andere - het aangrenzende Theater de Maaspoort, Domani, Theater de Garage en het Zomerparkfeest. Met de eerste twee op het gebied van muziek (als het aantal bezoekers respectievelijk meer is dan de maximumcapaciteit van Grenswerk en voor kleinschaliger optredens), met de derde vooral voor uitwisseling van vrijwilligers en met de laatste zowel op het gebied van muziek, vrijwilligers en promotie.

Externe link 
 Officiële website

Poppodium in Nederland
Muziek in Venlo